Rock and Soul kan avse:

 Rock'n Soul (musikalbum av The Everly Brothers) – ett musikalbum av den amerikanska duon The Everly Brothers.
 Rock 'n Soul (musikalbum av Solomon Burke) – ett musikalbum av den amerikanska sångaren Solomon Burke.
 Rock 'n' Soul, Part 1 – ett samlingsalbum av Hall & Oates.